Мяэ, Иоганн Юрьевич (1894—1944) — российский, эстонский и советский военный деятель, подполковник советской армии.
 Мяэ, Хяльмар (1901—1978) — эстонский политик, коллаборационист.
 Мяэ, Энгель Александрович (1928—1995) — советский электрофизик, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР (1970).
 Мяэ, Эпп (род. 1992) — эстонская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка Европы 2021 года, призёр чемпионатов мира и Европы.

 Мяэ-Люютсепа — деревня в Эстонии, в уезде Вырумаа, в волости Рыуге.
 Мяэ-Пало — деревня в Эстонии, в уезде Вырумаа, в волости Рыуге.
 Мяэ-Сухка — деревня в Эстонии, в уезде Вырумаа, в волости Рыуге.
 Мяэ-Тильга — деревня в Эстонии, в уезде Вырумаа, в волости Рыуге.